Limo ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Limo (* 1974), kenianischer Leichtathlet 
 Cynthia Jerotich Limo (* 1989), kenianische Langstreckenläuferin
 Felix Limo (* 1980), kenianischer Leichtathlet
 Philemon Kimeli Limo (* 1985), kenianischer Langstreckenläufer
 Richard Limo (* 1980), kenianischer Leichtathlet

Limo steht als Kurzform für:
 Limonade
 Limousine

LiMo steht als Abkürzung für:
 Linux Mobile in der LiMo Foundation
 das Literaturmuseum der Moderne in Marbach am Neckar

Siehe auch:
 Jelimo
 Chelimo
 Kiplimo

Abkürzung